Onderdistrict in Indonesië
 Sumbang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Sumbang (Sumbang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Sumbang (Bojonegoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java